El Newman Institute es una organización académica sin fines de lucro fundada en Ciudad de México. Cuenta con un Consejo Académico y Clínico integrado por 14 especialistas en Psicotraumatología de 7 países de  Latinoamérica. La misión principal del Newman Institute es proveer a los profesionales de la salud mental la oportunidad de especializarse en el tratamiento del trauma psicológico con modelos especializados y basados en la evidencia. Newman Institute es miembro de IATP (la sociedad internacional de profesionales del Trauma y AIBAPT (la asociación iberoamericana de profesionales del trauma)

Su misión es "Aliviar el sufrimiento humano; por un mundo sin trauma".

Tienen diferentes programas de ayuda temáticos:

 Trauma infantil en niñas, niños y adolescentes institucionalizados
 Adopción y Acogimiento Familiar
 Experiencias Adversas en la Infancia en México
 Observatorio para Erradicar el Abuso Sexual Infantil 
 Protocolo de Atención Integral para Víctimas de Abuso Sexual y la Reparación Integral del Daño a la Salud Mental y Psicológica.
 Protocolo para la Post-pandemia de COVID19 en Comunidades y Ambientes Escolares.
 Especialización Certificación en Psicotraumatología

En 2017 publicaron el Protocolo de Idoneidad para la Determinación de la Idoneidad en conjunto con 7 DIF Estatales de México.

El Instituto ofrece una certificación como Profesional Clínico Especializado en le Tratamiento del Trauma Complejo avalado por el IATP.

Así mismo ofrecen entrenamiento en terapias como la terapia sensorio-motriz y la terapia del sistema familiar interno.

En 2020, anunciaron el estudio más largo y extensivo sobre las Experiencias Adversas en la Infancia en México.

El Instituto está estableciendo campus en Bogotá y Buenos Aires permitiendo a los terapeutas de Latinoamérica especializarse en el tratamiento del Trauma.

{El Newman Institute de Psicología es reconocido por la UNICEF como una ONG aliada y comprometida a Erradicar la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes.

Referencias

Enlaces externos 
 Facebook Page
 Sitio Web 

Organizaciones sin ánimo de lucro
Psicología
Universidades